Pierwszy rząd Ramsaya MacDonalda – urzędujący w roku 1924
 Drugi rząd Ramsaya MacDonalda – urzędujący w latach 1929–1931